Орелян () — португальська власна назва.

Топоніми

Ламаш-де-Орелян — парафія.